Oye kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Oye-Plage, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Oyé, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,